SUJ steht für:
 Samband ungra jafnaðarmanna,  isländische sozialistische Jugendorganisation, siehe European Community Organisation of Socialist Youth 
 Flughafen Satu Mare, Rumänien, IATA-Flughafencode

suj steht für:
 Studenten und Jungingenieure, Bereich des Verein Deutscher Ingenieure

SUJ